Lot 49 peut désigner :
 Lot 49, un canton de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada ;
 Lot 49, une collection de fiction américaine édité par Le Cherche midi.